Schevill ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolph Schevill (1874–1946), US-amerikanischer Romanist und Hispanist deutscher Abstammung

Siehe auch:
 Mount Schevill, Berg in der antarktischen Ross Dependency